Stati Uniti d'America
 Sodus – township della Contea di Berrien, Michigan
 Sodus – città della Contea di Wayne, New York